Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - jest niezawisłą władzą sądowniczą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pełni rolę sądu koleżeńskiego, jest niezawisła w orzekaniu, a jej orzekania są ostateczne. Sąd pracuje według regulaminu uchwalonego na jego wniosek przez Radę Naczelną.

Skład Sądu Harcerskiego 
Sąd Harcerski składa się z pięciu członków wybranych przez Zjazd ZHR spośród harcmistrzyń i harcmistrzów Związku.
Członkowie Sądu wybierają spośród siebie: Prezesa, Zastępcę Prezesa i Sekretarza.
W przypadku rezygnacji któregoś z członków skład Sądu uzupełnia się poprzez kooptację spośród harcmistrzyń i harcmistrzów Związku.

Kompetencje Sądu 
 rozpatruje apelacje członków Związku, wymienionych w § 7 ust. 2 lit. a) c) d) Statutu ZHR, usuniętych ze Związku lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze,
 rozstrzyga wszelkie spory między członkami Związku, o których mowa w § 7 ust. 2 lit. a) c) d)Statutu ZHR oraz między tymi członkami a władzami Związku.
 jest stałym sądem polubownym do rozstrzygania sporów majątkowych pomiędzy okręgami ZHR posiadającymi osobowość prawną oraz pomiędzy tymi okręgami a Związkiem. Poddanie takiego sporu rozstrzygnięciu Sądu Harcerskiego jest obowiązkowe.

Skład Sądu Harcerskiego

Kadencja 2010-2012 
 hm. Krzysztof Woś
 hm. Monika Jakubowska
 hm. Radosław Kurek
 hm. Ewa Gronkiewicz
 hm. Piotr Popławski

Kadencja 2008-2010 
 Prezes Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Krzysztof Woś 
 Wiceprezes Sądu Harcerskiego ZHR -  hm. Radosław Kurek
 Sekretarz Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Monika Jakubowska  
 Sędzia Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Sylwia Dzięgielewska 
 Sędzia Sądu Harcerskiego ZHR - ks. hm. Jerzy Żytowiecki

Kadencja 2006-2008 
 Prezes Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Jacek Gęsiak
 Wiceprezes Sądu Harcerskiego ZHR -  hm. Krzysztof Piaseczny
 Sekretarz Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Monika Jakubowska
 Sędzia Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Krzysztof Jacek Woś
 Sędzia Sądu Harcerskiego ZHR - hm. Sylwia Dzięgielewska

Linki zewnętrzne 
 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej